Moncé è il nome di alcuni comuni francesi:
Moncé-en-Belin – dipartimento della Sarthe.
Moncé-en-Saosnois – dipartimento della Sarthe.